Stadhouderskade (Amsterdam), straat in Amsterdam.
 Stadhouderskade (Rotterdam), kade in Rotterdam.